Topaz se poate referi la:

 Topaz, mineral și piatră prețioasă
 Topaz (film) de Alfred Hitchcock
 Topaze, film cu Fernandel
 Editura Topaz din București
 Topaz, soi de mere